Александр Бабаков:
 Бабаков, Александр Александрович — российский историк.
 Бабаков, Александр Владимирович (род. 1974) — генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва».
 Бабаков, Александр Михайлович (род. 1963) — депутат Государственной думы.